Местерга́зи — фамилия.

Известные носители 
 Местергази, Михаил Михайлович (1884—1954) — русский биолог.
 Местергази, Георгий Михайлович (род. 1945) — советский и российский муниципальный служащий и медицинский работник.
 Местергази, Елена Георгиевна (род. 1967) — российский литературовед, литературный критик, доктор филологических наук.